Landesstraße 48 bezeichnet:

 Landesstraße 48 (Brandenburg), Landesstraße in Brandenburg
 Landesstraße 48 in Niedersachsen, siehe Liste der Landesstraßen im Bezirk Weser-Ems
 Landesstraße 48 in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Landesstraßen in Rheinland-Pfalz ab der L 1
 Landesstraße 48 in Vorarlberg, siehe Bödelestraße
 Landesstraße 48 in Polen, siehe Droga krajowa 48